Артек (табір) — міжнародний дитячий центр поблизу селища Гурзуф, Україна.
 Артек (урочище) — назва урочища біля підніжжя південно-західного схилу гори Аю-Даг в Криму.
 Артек-Карпати — міжнародний дитячий центр в Івано-Франківській області, Україна.